Franciaország
Soudan, település Deux-Sèvres megyében
Soudan, település Loire-Atlantique megyében